Илья Сергеевич Малаков (род. 2 октября 1990 года, с. Новосёлки) — российский актёр. Известность ему принесла роль Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате». 27 января 2022 года в прокат вышел фильм «Мария. Спасти Москву» режиссера Веры Сторожевой, в которой актер сыграл одну из ключевых ролей.

Биография 
Родился 2 октября 1990 года в селе Новосёлки Рязанского района Рязанской области, расположенном на самом берегу реки Оки. Там прошло его детство и юность. В школьные годы занимался греко-римской борьбой.

После окончания школы поступил в институт иностранных языков Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина на отделение «информатики и английского языка».

Переехав в Москву, Илья поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (мастерская А. Я. Михайлова). На первом курсе он познакомился с Сергеем Безруковым, который в то время проводил кастинг на спектакль «Моя прекрасная и несчастная леди». Именно Безруков отметил талант молодого актёра и в 2014 году пригласил его в труппу Московского губернского театра. Также в 2012—2015 годах Илья работал педагогом-хореографом в продюсерском центре «Эколь» и театре Бориса Грачевского «Ералаш».

Илья дебютировал в кино в 2013 году. В 2014 году сыграл роль Егора в телесериале «Корабль». Затем снялся в картинах: «Гвоздь», «Повелители снов», «Сельский учитель». В 2017 году вышел фильм «Легенда о Коловрате», в котором Илья сыграл главную роль.

В январе 2022 года в прокат выходит фильм «Мария. Спасти Москву» режиссера Веры Сторожевой, в которой актер сыграл одну из ключевых ролей.

Театральные работы

Театр Сергея Безрукова 
 Фредди — «Моя прекрасная и несчастная леди» (2013)

Московский губернский театр 
 Калигула — «Калигула» (2017)
 Родольфо — «Вид с моста»
 Пашка — «Слон»
 Витя — «Весёлый солдат» (2016)
 Джим Хокинс — «Остров сокровищ»
 Маугли — «Книга джунглей. Маугли»
 Близнец — «Кентервильское привидение»
 Гвардеец / Маркиз — «Сирано де Бержерак»

Фильмография

Примечания

Ссылки